Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-2, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Jim Courier (terzo turno)
 Pete Sampras (Campione)
 Michael Chang (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (terzo turno)
 Henrik Holm (semifinali)
 Wally Masur (semifinali)
 Brad Gilbert (finale)
 Amos Mansdorf (terzo turno)

 Brett Steven (secondo turno)
 David Wheaton (quarti di finale)
 Jan Siemerink (terzo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Christian Bergström (terzo turno)
 Jim Grabb (primo turno)
 Guillaume Raoux (terzo turno)
 Jonathan Stark (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1993